François Clémencin (1878-1950), sculpteur français ;
 Paul Clémencin (1920-1944), résistant français.